Якуниха — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Ильинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ильинский сельсовет.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Якуниха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района